Osoby o tym nazwisku:
 Tadeusz Srogi – polski więzień obozów niemieckich

Władcy o tym przydomku:
 Bolesław I Srogi – książę Czech
 Fryderyk III Srogi – margrabia Miśni i landgraf Turyngii
 Harald III Srogi – król Norwegii
 Iwan III Srogi – wielki książę moskiewski
 Jan Srogi – hospodar mołdawski